Tunnel of Love () — восьмой студийный альбом американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенный в октябре 1987 года. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и изданий, платиновые статусы и первые места в чартах разных стран. Также он выиграл премию Грэмми в категории Лучшее сольное вокальное рок-исполнение.
В 1989 году он был назван 25-м лучшим альбомом 1980-х годов журналом Rolling Stone в его списке «100 Best Albums of the Eighties», а в 2012 году включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone (№ 467).

Список композиций 
 «Ain’t Got You» — 2:11
 «Tougher Than the Rest» — 4:35
 «All That Heaven Will Allow» — 2:39
 «Spare Parts» — 3:44
 «Cautious Man» — 3:58
 «Walk Like a Man» — 3:45
 «Tunnel of Love» — 5:12
 «Two Faces» — 3:03
 «Brilliant Disguise» — 4:17
 «One Step Up» — 4:22
 «When You’re Alone» — 3:24
 «Valentine’s Day» — 5:10

В записи участвовали 
 The E Street Band — группа:
 Брюс Спрингстин — гитара, бас-гитара, губная гармоника, вокал.
 Рой Биттан — фортепиано, клавишные.
 Кларенс Клемонс — саксофон, вокал.
 Дэнни Федеричи — орган, вокал.
 Нильс Лофгрен — гитара, вокал.
 Патти Скиалфа — вокал.
 Гарри Таллент — бас, труба.
 Макс Вайнберг — перкуссия, барабаны.
 Джеймс Вуд — губная гармоника.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты (альбом)

Сертификации (альбом)

Синглы 
 Brilliant Disguise:
 5-е место — чарт Billboard Hot 100 (1987).
 1-е место — чарт Mainstream Rock (1987).
 5-е место — чарт Adult Contemporary (1987).
 One Step Up:
 13-е место — чарт Billboard Hot 100 (1988).
 2-е место — чарт Mainstream Rock (1987).
 Spare Parts:
 28-е место — чарт Mainstream Rock (1987).
 Tunnel of Love:
 9-е место — чарт Billboard Hot 100 (1987).
 1-е место — чарт Mainstream Rock (1987).
 All That Heaven Will Allow:
 5-е место — чарт Mainstream Rock (1988).

Награды Грэмми

Примечания 

Альбомы Брюса Спрингстина
Альбомы, спродюсированные Джоном Ландау
Альбомы, спродюсированные Чаком Плоткиным
Альбомы, записанные на A&M Studios
Альбомы Columbia Records
Премия «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums